Adolf le Comte (1850-1921), een Nederlands kunstenaar
 Auguste Comte (1798–1857), een Franse wiskundige en filosoof
 Raphaël Comte (1979-), Zwitsers politicus

Zie ook 
 Comté (doorverwijspagina)